KPOC steht als Abkürzung für:

 ICAO-Code für den Flughafen Brackett Field, (Kalifornien)
 Kebabangan Petroleum Operating Company (Malaysia)

KPOC